Chevigney ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chevigney im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
Chevigney-lès-Vercel im Département Doubs
Chevigney-sur-l’Ognon im Département Doubs